Ру́сская гера́льдика — геральдическая система, сложившаяся в России.

История 
Русская геральдика обязана своим созданием царю Алексею Михайловичу. Если до него и существовали некоторые эмблемы, как, например, двуглавый орёл государственной печати, печати некоторых городов, тамги князей и тому подобное, то они не имели полноты и законченности и, соответственно, ещё не приняли постоянных геральдических форм.

Большое значение имел труд государева печатника, боярина Артамона Сергеевича Матвеева: «Всех великих князей московских и всея России самодержцев персоны и титла и печати» (1672 год). Он включал в себя гербы (по сути, ещё «рисунки эмблем») 33 русских земель, названия которых входили в большой государев титул Алексея Михайловича.

По просьбе царя император Священной Римской империи Леопольд I прислал в Москву своего герольдмейстера Лаврентия Хурелевича или Курелича, который (в 1673 году) написал сочинение (оставшееся в рукописи) «О родословии российских великих князей и государей, поднесенное царю Алексею Михайловичу от цесарского советника и герольдмейстера Лаврентия Курелича, с показанием имеющегося, посредством браков, сродства между Россией и восмью европейскими державами, то есть цесарем римским и королями: англинским, дацким, французским, гишпанским, польским, португальским и шведским, и с изображением оных королевских гербов, а в средине их великого князя св. Владимира, на конце же портрета царя Алексея Михайловича». Этот трактат служил важным пособием для посольского приказа (подлинник на латинском языке и русский перевод хранились в архиве иностранных дел, а в настоящее время хранятся в РГАДА. Таким образом, лица эти и создали первые русскую геральдику.

Зарождение русской геральдики произошло во второй половине XVII века, когда под влиянием Польши и западноевропейских государств начинают создаваться гербы и в России, путём смешения двух геральдических систем: западноевропейской и польской соответственно.

Источником для польских гербов послужили знаки, помещавшиеся на знамёнах, в то время как в России в основу старейших гербов легли эмблемы тех областей и городов, которые некогда составляли уделы владельцев гербов. Такой принцип сохранился отчасти и в других русских гербах; так, в гербы родов, пришлых в Россию, старались помещать эмблемы, хотя бы отчасти указывающие на происхождение рода. Рядом с этим при составлении гербов принимались в соображение и личные заслуги. Таким образом явилась смешанная, или русская, система гербов.

В царствование Петра Великого приведение в порядок существовавших гербов и пожалование новых получило окончательную форму учреждением герольдии. В 1705 году по указу императора в Амстердаме была напечатана книга «Символы и эмблемата», содержащая более 800 образцов, послуживших впоследствии примером для создания многих российских гербов. В 1726 году при Петербургской Академии наук была учреждена кафедра геральдики. В начале 1790-х годов Л. К. Талызин, возглавлявший в 1783–1794 гг. Герольдмейстерскую контору, составил один из ранних русских рукописных гербовников «Руководство к геральдике, содержащее происхождение, основание и нужные правила науки сей относительно до гербов Российских с начертанием и описанием оных». Рукопись хранится в составе Эрмитажного собрания Российской национальной библиотеки. С 1797 года составлялся «Общий гербовник дворянских родов Российской империи», включающий около 5 тысяч гербов.

Начиная с XVII века в России бытовали неутвержденные дворянские гербы; их можно обнаружить на многих вещественных памятниках, произведениях искусства и в письменных источниках. Правда, атрибутировать подобные изображения и установить их владельца бывает затруднительно, а иногда совсем невозможно. Огромная заслуга в изучении неутвержденных дворянских гербов принадлежит В. К. Лукомскому. Среди неутвержденных встречаются гербы родов Кваренги, Голенищевых-Кутузовых, Сперанских.

В советское время геральдика существовала в статусе вспомогательной исторической дисциплины. Кроме государственных гербов СССР, союзных и автономных республик, являвшихся образным выражением советской идеологии, символизирующих основные принципы и устои социалистического государства, было создано огромное количество советских эмблем. В целом, гербоведение пришло в упадок, последствия которого далеко не исчерпаны и на начало XXI века.

Специфика и особенности

См. также 
 Геральдический совет при Президенте Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом институте в 1907—1908 году. — : ТЕРРА — Книжный клуб, 2001. — 384 с. — С. 337—350. ISBN 5-275-00257-2
 Винклер П. П. Русская геральдика: Вып. 1 — 3. — СПб., 1892—1894.
 
  (в пер.)

Ссылки 

 
 Личная геральдика: традиции, международный контекст, перспективы.
 Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: история и современность»: Материалы конференции, 23-26 апреля 2009 г., Рязань

Геральдика России